Ascis puede estar haciendo referencia a:

 El dios mitológico griego Acis.
 El río Acis en Sicilia.
 El sistema de computadores ACIS.
 El género botánico Acis.